Fabián Muñoz puede referirse a:

 Fabián Muñoz Fernández (1948-), exfutbolista español;
 Fabián Muñoz Hormazábal (1978-), exfutbolista chileno.
 Fabián Muñoz (futbolista argentino) (1991-), futbolista argentino.